Per ferrovia Cagliari–Carbonia s'intende una relazione passeggeri regionale Trenitalia che utilizza:
 il tratto ferroviario Cagliari–Decimomannu della Cagliari–Golfo Aranci
 il tratto ferroviario Decimomannu–Villamassargia della Decimomannu–Iglesias
 la linea ferroviaria Villamassargia–Carbonia